Edelsbrunner steht für:
 Edelsbrunner Automobile München (EAM), deutscher Automobilhersteller
 Herbert Edelsbrunner (* 1958), österreichischer Mathematiker